Gabranth (ou Noah, Final Fantasy XII) é um Juiz de Archadia, e é também o irmão gêmeo de Bash. Sendo um Juiz, acata às ordens de Vayne Solidor, irmão de Larsa. Porém, em uma luta contra Vaan e seu grupo (incluindo Basch) Gabranth percebe que ainda há tempo de mudar, trocando assim de lado.

Gabranth então ajuda Vaan, Balthier, Fran, Basch e Penelo a derrotarem Vayne Solidor.

Personagens de jogos eletrónicos